Komari peut désigner :
Komari, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Komari, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Komari, un prénom féminin japonais.